Соловьёва, Наталья: Соловьёва, Наталья Максимовна (род. 1998) — российская прыгунья с трамплина.
 Соловьёва, Наталия Петровна (1927—2017) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.